Mohamed o Muhammed V puede referirse a:

 Mohamed V de Marruecos (1909-1961), sultán y rey de Marruecos;
 Muhammed V de Granada (1338-1391), rey nazarí de Granada.
 Mohamed V de Kelantan (n. 1969), sultán de Kelantan y rey de Malasia.